Platygyra acutua är en korallart som beskrevs av Veron 2002. Platygyra acutua ingår i släktet Platygyra och familjen Faviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
acutua